Fieldsboro ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fieldsboro (Delaware)
 Fieldsboro (New Jersey)
 Fieldsboro (North Carolina)